AFC Champions League 2021 var den 19:e upplagan av det asiatiska kontinentala mästerskapet i fotboll för klubblag, AFC Champions League. Turneringen vanns av Al-Hilal som i finalen besegrade Pohang Steelers med 2–0.

Kvalspel

Förkval

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida